Stiletto bezeichnet:

 ein Stilett (italienisch), eine Stichwaffe
 eine gebräuchliche, jedoch falsche Bezeichnung für ein Springmesser
 eine bestimmte Form eines Schuhabsatzes, siehe Absatz (Schuh)
 eine bestimmte Art eines Damenschuhs, siehe Pumps#Stiletto
 einen Familiennamen italienischen Ursprungs
 Stiletto (Künstler), deutscher Künstler 
 Stiletto (1969), US-amerikanischer Spielfilm von Bernard L. Kowalski
 Stiletto (Actionvideo), US-amerikanischer Spielfilm von Nick Vallelonga
 Douglas X-3 Stiletto, ein Experimentalflugzeug
 M80 Stiletto, ein Prototyp eines Tarnkappenschiffs der US-Marine
 die NATO-Bezeichnung der sowjetischen/russischen Interkontinentalrakete UR-100N
 das vierte Album von DJ Korsakoff
 Stevie Stiletto, einen US-Punksänger (1956–2013)

Siehe auch: